

Niemcy 
 Langweid – dzielnica gminy Raubling w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Langweid am Lech – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Augsburg

Zobacz też 
 Langwied